Redding puede referirse a:

 Redding, ciudad de California, en Estados Unidos.
 Redding, pueblo de Connecticut, en Estados Unidos.
 Redding, Escocia
 Redding, pueblo de Iowa, en Estados Unidos.
 Redding, municipio de Míchigan, en Estados Unidos.
 Redding, municipio de Indiana, en Estados Unidos.

Otros 
 Aeropuerto Municipal de Redding.